KNZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kéniéba (Mali)